Swerewo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Swerewo, Stadt in der Oblast Rostow

 Swerewo (Brjansk), Siedlung in der Oblast Brjansk
 Swerewo (Irkutsk), Siedlung in der Oblast Irkutsk
 Swerewo (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Swerewo (Kaliningrad, Osjorsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Osjorsk (bis 1946 Gotthardsthal, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)
 Swerewo, im Rajon Polessk, jetzt: Brigadnoje (Kaliningrad) (bis 1946 Christoplacken und Zanderlacken, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Swerewo (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Prawdinsk (bis 1946 Wandlacken, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Swerewo (Leningrad), Siedlung in der Oblast Leningrad
 Swerewo (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Swerewo (Mari El, Mari-Turek), Dorf in der Republik Mari El, Rajon Mari-Turek
 Swerewo (Mari El, Medwedewo), Dorf in der Republik Mari El, Rajon Medwedewo
 Swerewo (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Swerewo (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Swerewo (Perm), Dorf in der Region Perm
 Swerewo (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan
 Swerewo (Tula), Dorf in der Oblast Tula
 Swerewo (Twer, Kalinin), Dorf in der Oblast Twer, Rajon Kalinin
 Swerewo (Twer, Kaljasin), Dorf in der Oblast Twer, Rajon Kaljasin
 Swerewo (Twer, Kimry), Dorf in der Oblast Twer, Rajon Kimry